Гай Фу́рий Паци́л (; умер после 412 года до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фурии, консул 412 года до н. э.

Биография 
Гай Фурий был сыном Гая Фурия Пацила Фуза, консула 441 года до н. э. и военного трибуна 426 года до н. э. Он стал консулом совместно с Квинтом Фабием Вибуланом. Главным событием этого года стала чума.

О дальнейшей судьбе Гая Фурия ничего не известно.

Примечания 

Фурии